Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii (CSU) – niemiecka partia polityczna
 Unia Chrześcijańsko-Społeczna (UChS) – polskie stronnictwo polityczne z lat 1989-2000